Eight Days a Week est une chanson des Beatles parue en 1964 ;
 The Beatles: Eight Days a Week est un documentaire de Ron Howard sur les tournées de ce groupe britannique, paru le ;
 Eight Days a Week est un film écrit et réalisé par Michael Davis, sorti en 1997.